Di seguito una lista di asteroidi dal numero 548001 al 549000 con data di scoperta e scopritore.

548001-548100 

|-
| 548001 - ||  || 12 gennaio 2010 || CSS
|-
| 548002 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548003 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548004 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548005 - ||  || 15 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548006 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548007 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548008 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 548009 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 548010 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548011 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548012 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548013 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548014 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 548015 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548016 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548017 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548018 - ||  || 27 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 548019 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548020 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548021 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548022 - ||  || 12 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548023 - ||  || 15 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548024 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548025 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 548026 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548027 - ||  || 19 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548028 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548029 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548030 - ||  || 12 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548031 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548032 Ensisheim ||  || 17 gennaio 2010 || Merlin, J.-C.
|-
| 548033 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548034 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548035 - ||  || 3 febbraio 2010 || Kocher, P.
|-
| 548036 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548037 - ||  || 5 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548038 - ||  || 6 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548039 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548040 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 548041 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548042 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 548043 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 548044 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548045 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 548046 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 548047 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 548048 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548049 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 548050 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548051 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548052 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548053 - ||  || 13 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548054 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548055 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548056 - ||  || 25 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 548057 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548058 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548059 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548060 - ||  || 6 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 548061 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548062 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548063 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548064 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548065 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 548066 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548067 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548068 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548069 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548070 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548071 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548072 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548073 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548074 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 548075 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548076 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548077 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548078 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548079 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548080 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 548081 - ||  || 12 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548082 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548083 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 548084 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548085 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548086 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548087 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548088 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 548089 - ||  || 10 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 548090 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548091 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548092 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 548093 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548094 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548095 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548096 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548097 - ||  || 5 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548098 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548099 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548100 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|}

548101-548200 

|-
| 548101 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548102 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548103 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548104 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548105 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548106 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548107 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548108 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548109 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548110 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 548111 - ||  || 12 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548112 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548113 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548114 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548115 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548116 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548117 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 548118 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548119 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548120 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548121 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548122 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548123 - ||  || 8 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 548124 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548125 - ||  || 8 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 548126 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548127 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548128 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548129 - ||  || 5 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548130 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548131 - ||  || 9 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 548132 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548133 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548134 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548135 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548136 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548137 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548138 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548139 - ||  || 14 febbraio 2010 || CSS
|-
| 548140 - ||  || 9 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548141 - ||  || 4 febbraio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 548142 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548143 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548144 - ||  || 12 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548145 - ||  || 12 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 548146 - ||  || 2 luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 548147 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548148 - ||  || 18 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 548149 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 548150 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548151 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548152 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548153 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548154 - ||  || 17 febbraio 2010 || CSS
|-
| 548155 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548156 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 548157 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548158 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548159 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548160 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548161 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548162 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548163 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 548164 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548165 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548166 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548167 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 548168 - ||  || 6 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548169 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548170 - ||  || 12 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548171 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548172 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548173 - ||  || 14 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548174 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548175 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 548176 - ||  || 7 novembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 548177 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548178 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548179 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548180 - ||  || 19 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548181 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548182 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548183 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548184 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548185 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548186 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548187 - ||  || 16 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 548188 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 548189 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 548190 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 548191 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548192 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548193 - ||  || 11 marzo 2010 || Fratev, F.
|-
| 548194 - ||  || 7 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 548195 - ||  || 13 marzo 2010 || CSS
|-
| 548196 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548197 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548198 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 548199 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548200 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

548201-548300 

|-
| 548201 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 548202 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548203 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548204 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548205 - ||  || 6 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548206 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 548207 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548208 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 548209 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548210 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548211 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548212 - ||  || 13 marzo 2010 || CSS
|-
| 548213 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548214 - ||  || 20 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 548215 - ||  || 11 settembre 2002 || AMOS
|-
| 548216 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548217 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 548218 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548219 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548220 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548221 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 548222 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548223 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 548224 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548225 - ||  || 9 ottobre 2008 || Tucker, R.
|-
| 548226 - ||  || 18 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548227 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548228 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548229 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548230 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548231 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548232 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548233 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548234 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548235 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548236 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548237 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548238 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548239 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548240 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548241 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548242 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548243 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 548244 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548245 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 548246 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548247 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548248 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 548249 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548250 - ||  || 13 marzo 2010 || CSS
|-
| 548251 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548252 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548253 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548254 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548255 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548256 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548257 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 548258 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548259 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548260 - ||  || 28 dicembre 2008 || Sarneczky, K.
|-
| 548261 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548262 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548263 Alexandertutov ||  || 19 marzo 2010 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 548264 - ||  || 16 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548265 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 548266 - ||  || 16 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548267 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548268 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548269 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548270 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 548271 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 548272 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548273 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 548274 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548275 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548276 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548277 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548278 - ||  || 28 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 548279 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548280 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 548281 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548282 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548283 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548284 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548285 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548286 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548287 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 548288 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548289 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548290 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548291 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548292 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 548293 - ||  || 7 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 548294 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 548295 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 548296 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548297 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548298 - ||  || 18 marzo 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 548299 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548300 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

548301-548400 

|-
| 548301 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548302 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548303 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548304 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548305 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548306 - ||  || 4 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548307 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548308 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548309 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548310 - ||  || 25 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548311 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548312 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548313 - ||  || 21 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548314 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548315 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 548316 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548317 - ||  || 7 aprile 2010 || OAM Observatory
|-
| 548318 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 548319 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548320 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 548321 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548322 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548323 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548324 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 548325 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548326 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548327 - ||  || 6 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548328 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548329 - ||  || 6 ottobre 2007 || Bickel, W.
|-
| 548330 - ||  || 19 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 548331 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548332 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548333 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548334 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 548335 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548336 - ||  || 11 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548337 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 548338 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548339 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548340 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548341 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548342 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548343 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548344 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548345 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548346 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548347 - ||  || 2 ottobre 2006 || CSS
|-
| 548348 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 548349 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548350 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548351 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548352 - ||  || 28 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 548353 - ||  || 18 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548354 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548355 - ||  || 14 aprile 2010 || CSS
|-
| 548356 - ||  || 4 aprile 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 548357 - ||  || 8 maggio 2005 || CSS
|-
| 548358 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 548359 - ||  || 20 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 548360 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548361 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548362 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548363 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 548364 - ||  || 3 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548365 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548366 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548367 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548368 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548369 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548370 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548371 - ||  || 31 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548372 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548373 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548374 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548375 - ||  || 26 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 548376 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548377 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548378 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 548379 - ||  || 16 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 548380 - ||  || 7 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548381 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548382 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548383 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548384 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548385 - ||  || 20 novembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 548386 - ||  || 10 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548387 - ||  || 17 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548388 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 548389 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548390 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 548391 - ||  || 20 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 548392 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548393 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548394 - ||  || 3 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548395 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 548396 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548397 - ||  || 18 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548398 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548399 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548400 - ||  || 4 maggio 2010 || Holmes, R.
|}

548401-548500 

|-
| 548401 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548402 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548403 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548404 - ||  || 13 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548405 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 548406 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548407 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548408 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548409 - ||  || 14 aprile 2004 || CSS
|-
| 548410 - ||  || 9 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548411 - ||  || 10 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548412 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548413 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 548414 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 548415 - ||  || 2 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 548416 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548417 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 548418 - ||  || 22 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 548419 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548420 - ||  || 16 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548421 - ||  || 12 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548422 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548423 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548424 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548425 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 548426 - ||  || 12 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548427 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548428 - ||  || 30 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548429 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548430 - ||  || 9 marzo 2004 || NEAT
|-
| 548431 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 548432 - ||  || 19 settembre 2003 || Boattini, A., Paola, A. D.
|-
| 548433 - ||  || 8 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548434 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548435 - ||  || 13 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548436 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548437 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548438 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548439 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 548440 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 548441 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 548442 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 548443 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548444 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548445 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548446 - ||  || 5 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548447 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548448 - ||  || 13 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548449 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 548450 - ||  || 4 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548451 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548452 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548453 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548454 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548455 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548456 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548457 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548458 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548459 - ||  || 12 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 548460 - ||  || 11 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 548461 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548462 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 548463 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 548464 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548465 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548466 - ||  || 8 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548467 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548468 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548469 - ||  || 16 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 548470 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548471 - ||  || 20 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548472 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548473 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 548474 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548475 - ||  || 8 giugno 2010 || Hobart, J.
|-
| 548476 - ||  || 5 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 548477 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548478 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 548479 - ||  || 15 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548480 - ||  || 5 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548481 - ||  || 15 ottobre 2007 || CSS
|-
| 548482 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 548483 - ||  || 11 ottobre 2007 || LUSS
|-
| 548484 - ||  || 17 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548485 - ||  || 27 settembre 2006 || Bickel, W.
|-
| 548486 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548487 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548488 - ||  || 13 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548489 - ||  || 17 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548490 - ||  || 17 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548491 - ||  || 7 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 548492 - ||  || 9 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 548493 - ||  || 12 ottobre 2016 || Spacewatch
|-
| 548494 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 548495 - ||  || 19 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 548496 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 548497 - ||  || 18 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548498 - ||  || 9 luglio 2010 || WISE
|-
| 548499 - ||  || 18 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548500 - ||  || 18 novembre 2007 || Spacewatch
|}

548501-548600 

|-
| 548501 - ||  || 18 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548502 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548503 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548504 - ||  || 13 maggio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 548505 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 548506 - ||  || 8 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548507 - ||  || 20 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 548508 - ||  || 21 luglio 2010 || Hashimoto, N., Sakamoto, T.
|-
| 548509 - ||  || 11 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548510 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548511 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 548512 - ||  || 7 agosto 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 548513 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 548514 - ||  || 7 agosto 2010 || OAM Observatory
|-
| 548515 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 548516 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548517 - ||  || 5 agosto 2010 || OAM Observatory
|-
| 548518 - ||  || 3 agosto 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 548519 - ||  || 20 agosto 2010 || Bickel, W.
|-
| 548520 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 548521 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 548522 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548523 - ||  || 20 settembre 2000 || Millis, R. L., Wagner, R. M.
|-
| 548524 - ||  || 4 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548525 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548526 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548527 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548528 - ||  || 7 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548529 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 548530 - ||  || 8 settembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 548531 - ||  || 8 settembre 2010 || Fratev, F.
|-
| 548532 - ||  || 9 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548533 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548534 - ||  || 9 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548535 - ||  || 18 giugno 2010 || Spacewatch
|-
| 548536 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548537 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548538 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548539 - ||  || 4 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548540 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548541 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548542 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 548543 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548544 - ||  || 6 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 548545 - ||  || 11 settembre 2010 || CSS
|-
| 548546 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548547 - ||  || 4 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548548 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548549 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548550 - ||  || 12 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548551 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 548552 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548553 - ||  || 27 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548554 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548555 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 548556 - ||  || 12 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 548557 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548558 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548559 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 548560 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548561 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548562 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548563 - ||  || 13 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548564 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548565 - ||  || 1 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548566 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548567 - ||  || 28 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 548568 - ||  || 11 settembre 2010 || ESA OGS
|-
| 548569 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548570 - ||  || 10 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548571 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548572 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548573 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548574 - ||  || 3 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548575 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548576 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548577 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548578 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548579 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548580 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548581 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548582 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548583 - ||  || 14 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548584 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548585 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548586 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 548587 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548588 - ||  || 29 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548589 - ||  || 6 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548590 - ||  || 30 settembre 2010 || CSS
|-
| 548591 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548592 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548593 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548594 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548595 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548596 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548597 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548598 - ||  || 29 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548599 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548600 - ||  || 21 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|}

548601-548700 

|-
| 548601 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548602 - ||  || 2 ottobre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548603 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548604 - ||  || 1 ottobre 2010 || LINEAR
|-
| 548605 - ||  || 2 ottobre 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 548606 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548607 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548608 - ||  || 1 ottobre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548609 - ||  || 9 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548610 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 548611 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548612 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548613 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548614 - ||  || 7 ottobre 2010 || LINEAR
|-
| 548615 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548616 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548617 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 548618 - ||  || 6 ottobre 2010 || Kocher, P.
|-
| 548619 - ||  || 7 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548620 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548621 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548622 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548623 - ||  || 8 ottobre 2010 || Holmes, R.
|-
| 548624 - ||  || 15 settembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 548625 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548626 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 548627 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 548628 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548629 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548630 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 548631 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548632 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548633 - ||  || 17 novembre 2006 || Jarnac
|-
| 548634 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548635 - ||  || 20 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 548636 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548637 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548638 - ||  || 10 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548639 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548640 - ||  || 16 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 548641 - ||  || 30 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548642 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548643 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548644 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 548645 - ||  || 1 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548646 - ||  || 16 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 548647 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548648 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548649 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 548650 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 548651 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548652 - ||  || 2 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548653 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548654 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548655 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548656 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548657 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548658 - ||  || 2 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548659 - ||  || 12 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548660 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548661 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548662 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548663 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548664 - ||  || 2 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548665 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 548666 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548667 - ||  || 11 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548668 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548669 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548670 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548671 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548672 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548673 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548674 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548675 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548676 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548677 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548678 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548679 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548680 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548681 - ||  || 16 ottobre 2010 || Elenin, L.
|-
| 548682 - ||  || 20 dicembre 2006 || Rinner, C.
|-
| 548683 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548684 - ||  || 29 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 548685 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548686 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548687 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548688 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 548689 - ||  || 17 ottobre 2010 || CSS
|-
| 548690 - ||  || 28 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 548691 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548692 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 548693 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548694 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548695 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 548696 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548697 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548698 - ||  || 31 ottobre 2010 || ESA OGS
|-
| 548699 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548700 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|}

548701-548800 

|-
| 548701 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548702 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548703 - ||  || 31 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 548704 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548705 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548706 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 548707 - ||  || 29 ottobre 2010 || CSS
|-
| 548708 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548709 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548710 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548711 - ||  || 2 ottobre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 548712 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 548713 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548714 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548715 - ||  || 31 ottobre 2010 || Kyrylenko, P., Ivashchenko, Y.
|-
| 548716 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548717 - ||  || 17 settembre 2010 || CSS
|-
| 548718 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548719 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548720 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548721 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548722 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548723 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548724 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548725 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548726 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548727 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548728 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548729 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548730 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548731 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 548732 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 548733 - ||  || 3 ottobre 2010 || CSS
|-
| 548734 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 548735 - ||  || 21 gennaio 2007 || Ries, W.
|-
| 548736 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548737 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548738 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548739 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 548740 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548741 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548742 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548743 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548744 - ||  || 27 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548745 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548746 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548747 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548748 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 548749 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548750 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 548751 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548752 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548753 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548754 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 548755 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548756 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548757 - ||  || 4 novembre 2010 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 548758 - ||  || 12 settembre 2001 || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 548759 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548760 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 548761 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548762 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548763 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548764 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548765 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 548766 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548767 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 548768 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548769 - ||  || 15 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 548770 - ||  || 7 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548771 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548772 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548773 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 548774 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548775 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548776 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 548777 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548778 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548779 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548780 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548781 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548782 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548783 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548784 - ||  || 10 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548785 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548786 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548787 - ||  || 24 agosto 2001 || AMOS
|-
| 548788 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548789 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 548790 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548791 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548792 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548793 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548794 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548795 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548796 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548797 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548798 - ||  || 11 novembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548799 - ||  || 11 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 548800 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

548801-548900 

|-
| 548801 - ||  || 30 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548802 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 548803 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 548804 - ||  || 6 novembre 2010 || CSS
|-
| 548805 - ||  || 30 ottobre 2010 || CSS
|-
| 548806 - ||  || 6 novembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548807 - ||  || 8 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 548808 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548809 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 548810 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548811 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548812 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 548813 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 548814 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 548815 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548816 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548817 - ||  || 28 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 548818 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548819 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548820 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548821 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548822 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548823 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548824 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548825 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548826 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 548827 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548828 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548829 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548830 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548831 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548832 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548833 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 548834 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548835 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548836 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548837 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548838 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548839 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548840 - ||  || 8 novembre 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 548841 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548842 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548843 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548844 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548845 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 548846 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548847 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548848 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548849 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548850 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548851 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548852 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548853 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548854 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548855 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548856 - ||  || 20 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 548857 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548858 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548859 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548860 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548861 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548862 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548863 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548864 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 548865 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548866 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548867 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548868 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548869 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548870 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548871 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548872 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548873 - ||  || 28 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548874 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548875 - ||  || 12 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548876 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548877 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548878 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 548879 - ||  || 18 dicembre 2015 || Spacewatch
|-
| 548880 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548881 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548882 - ||  || 1 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548883 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548884 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 548885 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548886 - ||  || 3 novembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 548887 - ||  || 10 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 548888 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548889 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 548890 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548891 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548892 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548893 - ||  || 27 novembre 2010 || CSS
|-
| 548894 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548895 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548896 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548897 - ||  || 30 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548898 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548899 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548900 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

548901-549000 

|-
| 548901 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 548902 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548903 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548904 - ||  || 6 dicembre 2010 || CSS
|-
| 548905 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548906 - ||  || 26 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548907 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548908 - ||  || 21 settembre 2009 || CSS
|-
| 548909 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548910 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 548911 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 548912 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 548913 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 548914 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548915 - ||  || 10 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548916 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 548917 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 548918 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548919 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548920 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 548921 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548922 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 548923 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 548924 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548925 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548926 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 548927 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548928 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548929 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 548930 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548931 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548932 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548933 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548934 - ||  || 12 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 548935 - ||  || 26 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 548936 - ||  || 27 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 548937 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548938 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548939 - ||  || 21 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548940 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548941 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 548942 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548943 - ||  || 29 dicembre 2000 || AMOS
|-
| 548944 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 548945 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548946 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548947 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 548948 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548949 - ||  || 1 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 548950 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 548951 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 548952 - ||  || 9 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548953 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548954 - ||  || 3 gennaio 2011 || CSS
|-
| 548955 - ||  || 3 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548956 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 548957 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 548958 - ||  || 3 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 548959 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548960 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 548961 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 548962 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548963 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548964 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 548965 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548966 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548967 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 548968 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 548969 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 548970 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 548971 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 548972 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 548973 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 548974 - ||  || 13 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548975 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548976 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548977 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 548978 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548979 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548980 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 548981 - ||  || 19 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548982 - ||  || 19 maggio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548983 - ||  || 10 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548984 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 548985 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 548986 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548987 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548988 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548989 - ||  || 10 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 548990 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548991 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 548992 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548993 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 548994 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 548995 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 548996 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 548997 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 548998 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 548999 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549000 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0548001